
 Крим, Кримський півострів — півострів на півночі Чорного моря.

Автономні та державні утворення 
 Кримське ханство, Кримський юрт — державне утворення кримських татар (1441—1783).
 Кримська Демократична Республіка — державне утворення, проголошене кримськими татарами у листопаді 1917 року.
 Кримська Радянська Соціалістична Республіка — республіка, що існувала в Криму (28 квітня — 26 червня 1919 року).
 Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка — державне утворення у складі РРФСР (1921—1945) і УРСР (1991—1992).
 Генеральна округа Таврія — адміністративно-територіальна одиниця Райхскомісаріату Україна часів Другої світової війни.
 Кримська область — адміністративна одиниця в складі РРФСР (1945—1954) та УРСР (1954—1991).
 Автономна Республіка Крим — автономна республіка у складі України, проголошена 1992 року. У 1992—1995 роках мала офіційну назву — Республіка Крим.
 Республіка Крим — самопроголошена у березні 2014 року держава, яка займала території Автономної Республіки Крим та Севастополя.
 Республіка Крим — створений всупереч нормам міжнародного права суб'єкт Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Населені пункти 
 Крим — селище, Унецький район, Брянська область, РФ.
 Крим — село, Полтавський район, Омська область, РФ.
 Крим — село, Земетчинський район, Пензенська область, РФ.
 Крим — селище в складі міста Фокіно, Приморський край, РФ.
 Крим — село,  М'ясниковський район, Ростовська область, РФ.

Судна 
 «Крим» — парусний фрегат Чорноморського флоту Російської імперії (1779—1787).
 «Крим» — парусний корвет Чорноморського флоту Російської імперії (1810—1825).
 «Крим» — колісний пароходофрегат Чорноморського флоту Російської імперії (1843—1855).
 «Крим» — радянський пасажирський теплохід (1928—1973).
 «Крим» — радянський супертанкер (1975—1985).
 «Крим» — великий розвідувальний корабель (ВРЗК) проєкту 394Б ВМФ СРСР (пізніше — ВМС України).
 «Крим» — моторний човен, що випускається з 1970 року в ЦКБ «Нептун».
 «Крим» — перший норвезький пором на Керченській переправі.

Особистість 
 Крим Веніамін Скійович — український вчений-вуглехімік

Транспорт 
 Крим — морський порт у Керчі.
 Крим — пункт контролю на Державному кордоні України з РФ.
 Крим — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.
 «Крим» — колишній нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 68П/67М Придніпровської залізниці сполученням Сімферополь — Москва.

Інше 
 «Крим» — підприємство харчової промисловості у Сімферополі.
 «Крим» — добровольчий спеціальний підрозділ поліції.
 Острів Крим — фантастичний роман Василя Аксьонова (1979).
 «Острів Крим» — політичний виборчий блок Богословської—Темиргалієва у Криму (2009).
 1140 Крим — астероїд головного поясу, відкритий 30 грудня 1929 року.
 Крим — гора в Криму.
 Крим — гора в Словенії
 Крим — пес, який вижив після російського удару по будинку в Дніпрі у вересні 2022 року та згодом помер.

Див. також 
 Старий Крим (значення)